Надежда Степанова:
 Степанова, Надежда Васильевна (1916—1994) — советская свинарка, Герой Социалистического труда.
 Степанова, Надежда Викторовна (род. 1959) — советская и российская бегунья.